Māhneshān kan syfta på följande platser:

Iran 

 Māhneshān (kommunhuvudort i Iran), Zanjan, 
 Shahrestān-e Māhneshān, kommun, Zanjan, 

Robotskapade Iranförgreningar